Фортуна национальная лига 2021/22 — 29-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начался 23 июля 2021 и закончился 14 мая 2022 года принимали участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Стыковые матчи 
Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате, в двухматчевом противостоянии с командами, занявшими 14-е и 15-е места в Первой лиге определяют, выйдет в Первую лигу, а кто останется в ней.

|}

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2021/2022
Спорт в Чехии в 2021 году
Спорт в Чехии в 2022 году
Чехия